Hotell Gillet kan avse:

Gillet, Uppsala – ett känt hotell med restaurang vid Fyristorg i Uppsala
Hotell Gillet, Stockholm – ett hotell och restaurang på Brunkebergstorg på Norrmalm i Stockholm